Ейдлін Лев Залманович (1910-1985) — китаїст та перекладач китайської літератури, доктор наук, заслужений діяч науки РСФСР.
 Ейдлін Юлій Ілліч (1896-1958) — український та російський скрипаль та педагог.
Єврейські прізвища